Astrazione – in filosofia è un metodo logico per ottenere concetti universali ricavandoli dalla conoscenza sensibile di oggetti particolari mettendo da parte ogni loro caratteristica spazio-temporale. 
 Astrazione – nell'arte il termine designa la creazione di un segno astratto.
 Astrazione – in informatica è l'applicazione del metodo logico di astrazione al fine di strutturare la descrizione di un sistema informatico complesso per facilitarne la progettazione e manutenzione.
 Astrazione – in statistica è uno dei momenti più importanti nella definizione e scelta delle unità statistiche
 Lambda astrazione – in logica matematica è uno dei due principali costrutti sintattici del lambda calcolo.
 Astrazioni (o Princìpi, o Personificazioni) – divinità minori della mitologia greca che rappresentano la personificazione di sentimenti, qualità fisiche e morali, vizi e difetti dell'uomo.

Altri progetti